PTPRM () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 452 амінокислот, а молекулярна маса — 163 682.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, рецепторів, протеїн-фосфатаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Тирозинкіназні рецептори